Termenul „ Ehrenbreitstein” se poate referi la:

O fortăreață Festung Koblenz
Koblenz-Ehrenbreitstein, un cartier al orașului Koblenz
Ehrenbreitstein (Berg) un munte pe care se află Festung Koblenz